Naselja u BiH:
 Močioci (Stari Grad, Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad, Sarajevo
 Močioci (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo

Naselja u Srbiji:
 Močioci (Ivanjica, Srbija), naselje u općini Ivanjica